Enciso steht für:
 Enciso (Spanien), eine Gemeinde in der spanischen Region La Rioja
 Enciso (Kolumbien), eine Gemeinde im Departamento de Santander

Personen:
 Alberto Enciso (* 1980), spanischer Mathematiker
 Carlos Enciso (* 1967), uruguayischer Politiker
 Manuel Enciso (1925–2013), mexikanischer Fußballspieler
 Martín Fernández de Enciso (~1470–1528), spanischer Entdecker 
 Julio César Enciso (* 1974), paraguayischer Fußballspieler